Wyścig Chin WTCC 2014 – dziewiąta runda World Touring Car Championship w sezonie 2014, a zarazem pierwsza z chińskich rund w tym sezonie
 Wyścig Chin WTCC 2014 – dziesiąta runda World Touring Car Championship w sezonie 2014, a zarazem druga z chińskich rund w tym sezonie